Буч:

 Буч () — термин-стереотип сленга ЛГБТ-сообщества, обозначающий обычно мужеподобную лесбиянку со стрижкой «под мальчика».
 Буч, Адем (1914—1942) — югославский боснийский партизан времён Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Буч, Гради (; род. 1955) — американский инженер, один из разработчиков языка UML.
 Буч — река в Рутульском районе Дагестана.
 Буч — сценический псевдоним (ринг-нейм) британского рестлера WWE Питера Ингланда, ранее выступавшего под псевдонимом "Пит Данн".

См. также 
 Butch — московская поп-рок-группа (2001—2007), лидером которой с момента основания является Елена Погребижская.